Berrien County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Berrien County, Georgia 
 Berrien County, Michigan